Маний Аквилий:
 Маний Аквилий — консул Древнего Рима 129 до н. э.;
 Маний Аквилий (ум. 88 г. до н. э.) — консул Древнего Рима 101 до н. э.